Лас-Па́льмас:
 Лас-Пальмас — провинция Испании.
 Лас-Пальмас-де-Гран-Канария — город на Канарских островах.
 Лас-Пальмас — река в Коста-Рике, в провинции Гуанакасте.
 «Лас-Пальмас» — испанский профессиональный футбольный клуб из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.